Терра (EOS AM-1) — транснациональный научно-исследовательский спутник на солнечно-синхронной орбите вокруг Земли, действующий под руководством агентства НАСА. Имя «Терра» происходит от латинского названия Земли.

Миссия 
Терра несёт на борту пять дистанционных зондов для наблюдения за окружающей средой и изменениями климата.
 ASTER, японский зонд, фотографирующий Землю с высоким разрешением в 15 диапазонах электромагнитного спектра, от видимого до инфракрасного излучения. С разрешением от 15 до 90 метров, изображения ASTER используются для создания подробных карт температуры поверхности Земли, излучательной способности (emissivity), отражательной способности и высоты.
 CERES, радиометр.
 MISR, 9 цифровых фотоаппаратов, приспособленных для измерения солнечного излучения, отражаемого Землёй (как поверхностью, так и атмосферой) в различных направлениях и диапазонах спектра.
 MODIS, фотографирующий в 36 диапазонах спектра, с длиной волны от 0,4 мкм до 14,4 мкм и разрешением от 250 м до 1 км. Предназначен для наблюдения за глобальной динамикой планеты Земли (изменения облачности, радиационный баланс и процессы, происходящие в океанах, на суше, и в нижних слоях атмосферы.
 MOPITT, наблюдающий за характером загрязнения атмосферы.

Данные со спутника помогают учёным понимать распространение загрязнения вокруг мира. Инструменты Терра были использованы в научных работах, исследующих тенденции в глобальном загрязнении угарным газом и аэрозолем. Данные, собранные спутником, станут в конечном счёте новым, 15-летним глобальным банком данных.

Изображения

См. также 
 Cloudsat
 A-train
 Aura

Примечания

Ссылки 
 NASA Terra site
 NASA MODIS система срочного отклика 

Искусственные спутники Земли
Искусственные спутники Земли (США)
Метеорология
Научно-исследовательские спутники